Руденко, Юрий:
 Руденко, Юрий Николаевич (1931—1994) — советский и российский физик-энергетик, профессор, академик АН СССР и РАН.
 Руденко, Юрий Юрьевич (род. 1989) — российский самбист.